Ihering kan som auktorsförkortning betyda:

 Hermann von Ihering
 Rudolph von Ihering

Robotskapade auktorsförkortningar